A Equipe de São Marinho de Copa Davis representa São Marinho na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela San Marino Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe São Marinho)

Sao Marinho